

Geografia 
 Kreis Berent – distretto prussiano esistente dal 1818 al 1920

Persone 
 Anna Berent (1871–...) – pittrice polacca
 Eberhard Berent (1924-2013) – docente tedesco-statunitense
 Tim Berent (1991) – canottiere tedesco
 Wacław Berent (1873-1940) – scrittore polacco